Szopen – przedwojenna nazwa browaru Tauras
 Szopen – spolszczony zapis nazwiska Fryderyka Chopina